Experiment steht für:
 Experiment, ein wissenschaftlicher Versuch
 Experiment (Verein), ein gemeinnütziger Verein, der interkulturelle Begegnungen organisiert
 eine frühe US-amerikanische Lokomotive, siehe Brother Jonathan (Lokomotive)
 Experiment (Schiff, 1813), englisches Dampfschiff

Experiment ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Experiment (Arkansas)
 Experiment (Georgia)
 Experiment (Pennsylvania)

aus dem Bereich Kultur:
 Ein Experiment, einen Roman von Hans Dominik
 Das Experiment (Brecht), eine Erzählung von Bertolt Brecht
 Das Experiment (Strugazki), einen Roman von Arkadi und Boris Strugazki
 Tatort: Experiment, 1992 erstausgestrahlter Fernsehfilm aus der Kriminalreihe Tatort
 Das Experiment (Film), einen Film von Oliver Hirschbiegel aus dem Jahr 2001
 The Experiment, ein Film aus dem Jahr 2010
 Das Experiment – Wo ist dein Limit?, eine Doku-Soap von Schweizer Radio und Fernsehen (SRF)

Siehe auch:

 Achtung! Experiment
 Keine Experimente
 Experimenta (Begriffsklärung)
 Versuch (Begriffsklärung)